Zafiro puede referirse a:

 Zafiro, una piedra preciosa.
 Zafiro, un color semejante al de la piedra preciosa.
 Zafiro, una superheroína de DC Comics.